Батерија се може односити на:
 Батерија, уређај у коме се складишти хемијска енергија
 Батерија (војска), исто што и чета само у артиљерији
 Батерија (шах), шаховска тактика

Види још 
 Батеријска лампа, лампа за осветљавање која ради на батерије